Giulio Ferrarini ist der Name folgender Personen:

* Giulio Ferrarini (Politiker) (1942–2014), italienischer Politiker
 Giulio Cesare Ferrarini (1807–1892), italienischer Dirigent, Geiger und Musikpädagoge